Sorongan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sungai Kulon, vattendrag, Jawa Barat, 
 Desa Sorongan, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar